Jakob Stenius kan syfta på: 

 Jakob Stenius den äldre (1704-1766), finländsk präst och agronom
 Jakob Stenius den yngre (1732-1809), finländsk präst och ingenjör